Nemes – copricapo usato nell'antico Egitto
 Nemes – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Malga Nemes – malga italiana situata nei pressi di Sesto (Alto Adige)

Persone 
 László Nemes – regista ungherese
 Les Nemes – bassista britannico
 Oszkár Abay-Nemes – nuotatore ungherese
 Sámuel Literáti Nemes – antiquario ungherese